Pathum Ratchawongsa (în ) este un district (Amphoe) din provincia Amnat Charoen, Thailanda, cu o populație de 46.100 de locuitori și o suprafață de 520,8 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 73 de sate (muban).

Amphoe în provincia Amnat Charoen